Kapteyn peut désigner :

Personnes 
 Jacobus Kapteyn, astronome néerlandais ;
 Olga Fröbe-Kapteyn, théosophe et spiritualiste anglo-allemande.

Autres 
 l'Institut d'astronomie Kapteyn ;
 l'étoile de Kapteyn,
 Kapteyn b, première planète en orbite autour de l'étoile de Kapteyn,
 Kapteyn c, première planète en orbite autour de l'étoile de Kapteyn.